Estación Carlos Pellegrini puede referirse a las siguientes estaciones en Argentina:

Estación Carlos Pellegrini de la línea B del Subte de Buenos Aires;
Estación Carlos Pellegrini del ferrocarril General Bartolomé Mitre, provincia de Santa Fe.